Boguta – zdrobnienie imienia Bogusław
 Boguta (XII w.) – możny morawski
 Boguta – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.